El Bouzani est une source thermale dite d’eau chaude située dans la commune d’Ouled Fadel dans la Wilaya de Batna en Algérie.

Situation 
Actuellement la source est inexploitée.

Notes et références 

Source d'eau minérale
Wilaya de Batna